<noinclude>

ПСФК Черноморец (Бургас)